Das Taufrecht ist das Recht einer Pfarrei, Taufen durchzuführen. In der Regel dient dazu seit dem Hochmittelalter ein Taufbecken, das in einer Kirche aufgestellt ist. Seit dem 5. Jahrhundert ging das Taufrecht von den Bischofskirchen auf die Pfarrkirchen über.

Siehe auch 
 Taufe#Rechtliche Bedeutung

Beispiel 
Das seit 1218 bestehende Taufrecht in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Aldekerk (Kerken) wurde 2018 als 800-jähriges Jubiläum gefeiert.

Literatur 
 Alexander Hollerbach: Bemerkungen zum kanonischen Taufrecht. In: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht, Jg. 29 (1984), S. 145–169.

Einzelnachweise 

Taufe
Kirchenrecht